Кубок Шпенглера 1957 — 31-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 27 грудня по 31 грудня 1957 року.

Групові турніри 
Група «А»

Група «В»

Фінали 
Матч за 5-е місце

 «Тігрене Осло» —  Цюрих СК 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)

Матч за 3-є місце

 Інтер Мілан —  «Грюмс IK» 9:4 (4:1, 4:0, 1:3)

Матч за 1-е місце

 Давос —  «Руда Гвезда» Брно 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Примітки

Посилання 
 http://www.spenglercup.ch/ 
 hockeyarchives  
 Архів  
 Архів  

1957
1957 у хокеї з шайбою